Дворец школьников района Мангёндэ () — общественный комплекс в Пхеньяне, КНДР, где дети занимаются внешкольной деятельностью, такой как: изучение музыки, иностранных языков, развитию навыков работы за компьютером, занятию спортом. Это самый крупный из многих дворцов в КНДР, посвящённый внешкольному образованию. Не следует путать дворец школьников района Мангёндэ с Пхеньянским дворцом школьников, который расположен на севере площади Ким Ир Сена и был основан в 1963 году.

История 
Комплекс был построен 2 мая 1989 года и располагается по проспекту Кванбоктэро в северной части района Мангёндэ (Мангёндэ-гуёк). Дворец был просторен в рамках проекта «Улица освобождения», в ходе которого также были завершены стоительство отелей «Сосан» и «Чоннён». Проект реализовывался для подготовки к XIII Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

В 2015 году в здании Дворца прошла реконструкция, в ходе которой было капитально изменено внутреннее убранство здания — появилось множество красочной подсветки, стилизация интерьера под диснеевские и северокорейские мультфильмы, а также отремонтирована инфраструктура здания.

Состав Дворца 
Детский дворец Мангёндэ состоит из 120 кабинетов, бассейна, космической обсерватории, спортзала, библиотеки, компьютерных классов, баскетбольных и волейбольных площадок, курсов вождения и театра с залом на 2000 мест, где регулярно проводятся представления для посетителей.

Перед Дворцом расположена 10-метровая бронзовая скульптура детей, одетых солдатами, космонавтами и танцорами на колеснице из двух пегасов — чхоллима.

Секции во Дворце 
Во дворце школьников района Мангёндэ работают разнообразные образовательные секции, которые можно объединить в группы:

 музыка и пение — хоровое и сольное пение, игра на фортепиано, аккордеоне, электрогитаре, барабанах, каягым и т. д.
 танец — традиционные корейские и современные танцы.
 иностранные языки — основные языки для изучения английский и китайский, дополнительно — русский, немецкий, японский и испанский.
 наука и информационные технологии — работа с ЭВМ, программирование, химия, астрономия, математика.
 традиционные корейские искусства — каллиграфия, вышивка, живопись.
 спорт — тхэквондо, плавание (в том числе и синхронное плавание), баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис.
 уроки вождения — изучение ПДД, механики автомобиля и вождения автомобиля. Для этих целей, на заднем дворе расположен автодром площадью в 10000 м2.

Фотографии

См. также 

 Мангёндэ-гуёк
 Образование в КНДР
 Союз детей Кореи
 Социалистический союз патриотической молодёжи

Примечания 

КНДР
Культура Пхеньяна
Образование в Пхеньяне
Мангёндэ
Здания и сооружения Пхеньяна